Vinzier steht für:

 Vinzier, Gemeinde im Département Haute-Savoie, Frankreich
 ein Ortsteil der Gemeinde Kasseedorf in Schleswig-Holstein
 ein Ortsteil der Gemeinde Travenbrück in Schleswig-Holstein